— японский писатель-фантаст и драматург. Президент японского отделения ПЕН-клуба (2003—2007). Председатель «Объединения драматургов Японии» (с апреля 2004 года) и Фонда развития культуры префектуры Тиба (с июля 2004 года).

Лауреат премий Наоки (1972), Танидзаки (1991), а также ряда других высших литературных наград Японии. Один из основателей политического объединения «Статья 9». Основные сочинения: романы , , пьеса  и др.

Биография 
Оригинальное написание имени —  (Иноуэ Хисаси), при работе использовал псевдоним  с тем же произношением.

В 1984 году Иноуэ основал театральную труппу , созданную им для постановки собственных пьес. В число последних вошли работы биографического характера, посвящённые авторам эпохи Мэйдзи Такубоку Исикаве и Итиё Хигути, которыми он всегда восхищался; завершённая в 1988 году комедийная трилогия , , «Скрип-скрип по снегу», изображавших жизнь простых людей в современном обществе; многие другие пьесы Иноуэ. C 1989 года писатель проживал в Камакуре, Канагава.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт труппы «Комацудза»

Выпускники Университета Софии (Токио)
Писатели-фантасты Японии
Люди, чей прах был развеян
Умершие от рака лёгкого
Лауреаты премии Асахи
Президенты Японского ПЕН-центра